Teòtim (en llatí Theotimus, en grec antic ) fou un escriptor grec de data desconeguda, que va escriure sobre Itàlia, Cirene i el riu Nil, segons Plutarc.

Ateneu de Naucratis parla d'un filòsof de nom Teòtim però probablement és un personatge diferent (es pensa que el que menciona Ateneu en realitat era el filòsof estoic que portava el nom de Diòtim).

Referències 

Geògrafs de l'antiga Grècia
Filòsofs de l'antiga Grècia